Egeo puede referirse a:

Varios personajes de la mitología griega:
 Egeo (mitología), el noveno rey de Atenas, hijo de Pandión II y Pilia.
 Egeo (oceánida), dios del río del mismo nombre. Era hijo de Océano y Tetis, y padre de Mélite.
 Egeo (hijo de Eólico) y nieto de Teras, descendiente por tanto de Cadmo. 
 Egeo (hijo de Forbas), el que mató muchas serpientes de la isla de Rodas.

Otros usos:
 El mar Egeo, sección del mar Mediterráneo que baña las costas de Grecia y Turquía;
 Periferia de Egeo Septentrional y Periferia de Egeo Meridional son dos de las actuales regiones administrativas de Grecia;
 La región del Egeo, una de las siete regiones en las que se divide Turquía;
 La civilización egea, población que habitó la región del Mar Egeo entre el 3000 y el 1100 a. C.;
 Las islas del Egeo, un numeroso grupo de islas e islotes ubicados en el mar Egeo;
 El arte egeo, un tipo de arte característico de la civilización egea.